11-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1966 Ballon d’Or)»
27 декабря 1966 года

Золотой мяч: 
 Бобби Чарльтон

(первый раз)

< 10-я Церемонии вручения 12-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1966 году проводился в одиннадцатый раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 1085 France Football 27 декабря 1966 года. В состав жюри входили 22 спортивных журналиста из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал англичанин Бобби Чарльтон, ставший вторым английским футболистом (после Стэнли Мэтьюза в 1956 году) и вторым игроком «Манчестер Юнайтед» (после Дениса Лоу в 1964 году) - обладателем данной награды.. Он лишь на одно очко опередил Эйсебио. Третье место занял Франц Беккенбауэр.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 330 баллов; максимально игрок мог получить 110 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1966 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1966 году